Scandia är ett släkte av nässeldjur. Scandia ingår i familjen Hebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer